Le Prolétaire (België), een tijdschrift uitgegeven door de Fédération Générale des Syndicats
 Le Prolétaire (PCI), een tijdschrift uitgegeven door de Parti Communiste International